Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas kobiet – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity kobiet w ramach Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym 2021, która rozegrana została 20 września 2021 na liczącej ponad 30 kilometrów trasie z Knokke-Heist do Brugii.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2021